Вамбе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 21 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 162,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вамбе на сайті французького Національного інституту географії
 Вамбе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вамбе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Вамбе на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Вамбе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза